Марк Едмондсон був чемпіоном попереднього року, але у чвертьфіналі його переміг Кен Роузволл.

У фіналі Роско Теннер здолав Гільєрмо Віласа з рахунком 6–3, 6–3, 6–3.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Роско Теннер — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.
   Гільєрмо Вілас, (фінал)
   Роско Теннер, (переможець)

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Australian Open (1977) on ATPWorldTour.com 

Спортивні події 1977 (січень)
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
Січень 1977